Тудерна () — небольшая река в волости Выру уезда Вырумаа Эстонии (до реформы 2017-го года находилась в волости Орава уезда Пылвамаа), левый приток Пиузы. Впадает в Пиузу на высоте 50,4 м над уровнем моря. . Питание снеговое, дождевое, подземное. Имеет три небольших притока. В 1890-м году реку пересекла ж/д линия Валга — Печоры: над рекой был построен Тудернский железнодорожный мост, разрушенный в ходе военных действий в 1944-ом году в ходе ВОВ.

Примечания 

Притоки Пиузы
Реки Эстонии
Реки Вырумаа